Ángel Barrios puede referirse a:

 Ángel Barrios (1874-1940), militar mexicano.
 Ángel Barrios (1882-1964), músico español.
 Ángel Barrios García (1951-2005), historiador español.